Рафет Эль-Роман () (род. 25 августа, 1968, Эдирне, Турция) — Цыгане в Турции турецкий певец. Настоящее имя Рафет Яшдут (Rafet Yaşdut).

В возрасте 7 лет перебрался в Германию вместе с семьёй. Свою первую песню написал в 16 лет. В 1992 году был признан талантом года в Германии. Владеет немецким, английским, итальянским и турецким языками. Песни его чаще всего звучат на гитаре, саксофоне и фортепиано. В основе репертуара лежат романтические баллады.

С 1996 по 2003 был женат на победительнице конкурса красоты Тугбе Алтынтоп, в браке с которой родились две дочери: Су (2000 г.р.) и Шевваль (2003 г.р.). От бывшей гражданской жены Ешим Эрйылдырым есть сын Эдван (2010 г.р.). В 2014 году в Германии женился во второй раз на Джерен Каплакарслан.

Дискография 
 1995 Gençliğin Gözyaşı
 1997 En Güzel Günler Senin Olsun
 1999 Hayat Hüzünlü
 2001 Hanımeli
 2002 5 NR Aşk
 2004 Sürgün
 2005 Kalbimin Sultanı
 2006 Gönül Yarası
 2008 Bir Roman Gibi
 2011 Sevgiye Zaman Ver

Примечания

Ссылки 
 Биография Рафета Эль-Романа 
 Официальный сайт Рафета Эль-Романа

Персоналии по алфавиту
Певцы и певицы Турции
Родившиеся в 1968 году
Родившиеся 25 августа
Родившиеся в Эдирне
Поп-музыканты Турции